Ленінград:

 Ленінград — радянська назва міста Санкт-Петербурга в 1924–1991 роках.
 Ленінград — один з варіантів (конвенцій) гри в преферанс.
 2046 Ленінград () — астероїд головного поясу, відкритий 22 жовтня 1968 року.
 Ленінград — далекомірний фотоапарат для репортажної, спортивної, технічної зйомки; випускався в 1956–1968 роках на ДОМЗ (ЛОМО).
 Ленінград — серія фотозбільшувачів.
 Ленінград — серія експонометрів.
 Ленінград — радянський побутовий комп'ютер початку 1990-х років, клон  ZX Spectrum.
 Ленінград — російський рок-гурт за участю Сергія Шнурова (1997–2008 роки і з 2010 року).
 Ленінград — літературний журнал, орган ленінградського відділення СП СРСР. Виходив з 1940 до 1946 рік.

Кораблі 
 Ленінград  — лідер ескадрених міноносців проекту 1, головний корабель серії. У складі Балтійського флоту в 1936–1963 роках.
 Ленінград — другий і останній протичовновий крейсер-вертольотоносець проекту 1123. У складі ВМФ СРСР в 1969–1991 роках.
 Ленінград  — двощоглова шхуна.
 Ленінград  — криголам.

Будівлі 
 Ленінград — кінотеатр в Калінінграді.
 Дніпро (Ленінград) — кінотеатр у Києві.
 Ленінград — кінотеатр у Санкт-Петербурзі.
 Ленінград — кінотеатр у Москві.
 Ленінград — готель «Санкт-Петербург» до 1991 року.
 Ленінград — готель у Махачкалі.

Фільми 
 Ленінград — радянський фільм.
 Ленінград () — історична драма, Велика Британія-Росія, 2007 рік. Режисер — Олександр Буравський.
 Ленінград  — американо-італійський фільм.